Klubba kan syfta på:

 Bandyklubba – en klubba som används av bandyspelare
 Godisklubba – ett karamell-liknande godis med skaft
 Golfklubba – ett redskap för att slå på en golfboll
 Ishockeyklubba – en klubba som används av ishockeyspelare
 Lacrosseklubba – en klubba som används av lacrossespelare
 Ordförandeklubba – används av ordföranden för sammanträden
 Stridsklubba – ett närstridsvapen